Brachbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Brachbach, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Brachbach (Obernzenn), Weiler von Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Brachbach (Untermünkheim), Weiler der Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brachbach, historische Schreibweise für die frühere Gemeinde Probbach, heute Ortsteil der Gemeinde Mengerskirchen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

 Windisch-Brachbach, Weiler in der Obersteinacher Gemeindeexklave der Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Brachbach (Grimmbach), linker Zufluss des Grimmbachs bei Windisch-Brachbach (Stadt Ilshofen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brachbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn vor Oberaltenbern (Markt Obernzenn), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern